Podence puede referirse a:
 Podence (España), aldea española de la parroquia de Cabana, municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 Podence (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Macedo de Cavaleiros, distrito de Braganza.